

Patronyme 

 Julio César Baldivieso (1971-), joueur bolivien de football ;
 Mauricio Baldivieso (1996-), joueur bolivien de football.

Toponyme 
 Enrique Baldivieso, province bolivienne du département de Potosí.